Mužská dvouhra Fever-Tree Championships 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu, hraného na trávě, nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu je patnáctý tenista žebříčku Marin Čilić z Chorvatska, kterého ve druhém kole vyřadil Argentinec Diego Schwartzman.

Vítězem se stal 37letý Španěl Feliciano López, startující na divokou kartu, jenž ve finále zdolal Francouze Gillese Simona po třísetovém průběhu 6–2, 6–7 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a čtvrtý z trávy. V Queen's Clubu triumfoval již v roce 2017. Posledním předchozím šampionem v Londýně na divokou kartu byl Pete Sampras roku 1999.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2019
ATP Tour 2019